Tamara Boroš (* 19. Dezember 1977 in Senta, Vojvodina, Jugoslawien, heute Serbien) ist eine kroatische Tischtennisspielerin und -trainerin mit ungarischen Eltern.

Werdegang 
Tamara Boroš spielte beim Verein Statisztika Budapest, mit dessen Damenmannschaft sie von 1998 bis 2005 achtmal in Folge die nationale ungarische Meisterschaft gewann. Sie wurde in den Jahren 2002 und 2006 Siegerin der Europe TOP-12. Bei der Weltmeisterschaft 2003 gewann sie Bronze im Einzel. Viermal nahm sie an Olympischen Spielen teil. Ihr Markenzeichen ist der Aufschlag, bei dem sie den Ball sehr hoch wirft. Wegen einer Viruserkrankung beendete sie 2012 ihre Karriere als Leistungssportlerin und arbeitete seitdem als Trainerin.

Die kroatische Meisterin von 1996 war von 2012 bis 2016 als Trainerin in der Werner Schlager Academy in Schwechat (Österreich). 2017 wurde sie vom Deutschen Tischtennis-Bund DTTB verpflichtet, um die weiblichen U23-Spielerinnen zu betreuen. Parallel studierte sie an der Universität Split im Studiengang Tischtennissport.

2015 wurde Tamara Boroš in die Europäische Hall of Fame des Tischtennissports aufgenommen. 2021 wurde sie Damen-Bundestrainerin, 2021/22 Trainerin des Jahres.

Erfolge

Teilnahme an Europameisterschaften 
 1998 in Eindhoven
 2. Platz Damen-Einzel
 2000 in Bremen
 3. Platz Damen-Einzel
 2002 in Zagreb
 1. Platz Damen-Doppel (mit Mihaela Steff)
 3. Platz Damen-Einzel
 2003 in Courmayeur
 1. Platz Damen-Doppel (mit Mihaela Steff)
 3. Platz Damen-Einzel
 2005 in Aarhus
 1. Platz Damen-Doppel (mit Mihaela Steff)
 2. Platz Mannschaft
 3. Platz Damen-Einzel

Teilnahme an Olympischen Spielen 
 1996 in Atlanta
 2000 in Sydney
 Viertelfinale im Doppel mit Eldijana Aganović
 2004 in Athen
 Viertelfinale im Einzel und Doppel mit Cornelia Vaida-Molnar
 2008 in Peking

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 14. November 2013)
  (abgerufen am 14. November 2013)
  (abgerufen am 14. November 2013)
 Tamara Boros – schlägt auf im Schlager-Team, Interview im Butterfly-Magazin 2013/12 (abgerufen am 11. Februar 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Kroatien)
Tischtennistrainer (Kroatien)
Olympiateilnehmer (Kroatien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1997
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2001
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2005
Kroate
Geboren 1977
Frau